LAP —  аббревиатура, может означать:

 LAP (ИКАО — MMLP) — ИАТА код международного аэропорта, расположенного в Ла-Пасе, Нижняя Калифорния, Мексика, недалеко от Калифорнийского залива.
 Lambert Academic Publishing — издательство группы издательств VDM Publishing, базирующаяся в Саарбрюккене, Германия.
  — Air Paraguay была основана в 1963 году как главная авиакомпания Парагвая, основной базой был международный аэропорт имени Сильвио Петтиросси в Асунсьоне.
  — общество с ограниченной ответственностью, которое управляет главным аэропортом Перу — международным аэропортом имени Хорхе Чавеса в Кальяо, недалеко от Лимы.
  — бразильская авиакомпания, основанная в 1943 году. В 1951 году она была куплена и объединена в  .